Села:
 Білозірка — Вінницька область,  Літинський район
 Білозірка — Миколаївська область,  Вітовський район
 Білозірка — Тернопільська область,  Лановецький район